Die Liste der Stolpersteine in der Provinz Piacenza enthält die Stolpersteine in der italienischen Provinz Piacenza (Emilia-Romagna), die an das Schicksal der Menschen aus dieser Provinz erinnern, die von den Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Stolpersteine () wurden von Gunter Demnig verlegt.

Die Stolpersteine liegen im Regelfall vor dem letzten selbstgewählten Wohnort des Opfers. Die erste Verlegung in der Provinz Piacenza fand am 20. Januar 2019 in Castel San Giovanni statt.

Verlegte Stolpersteine

Borgonovo Val Tidone 
In Borgonovo Val Tidone wurde bislang ein Stolperstein verlegt.

Carpaneto Piacentino 
In Carpaneto Piacentino wurde bislang ein Stolperstein verlegt.

Castel San Giovanni 
In Castel San Giovanni wurde bislang ein Stolperstein verlegt:

Verlegedaten 
 20. Januar 2019: Castel San Giovanni
 2. Februar 2020: Carpaneto Piacentino
 23. April 2022: Borgonovo Val Tidone

 In Piacenza soll demnächst der Stolperstein für Enrico Richetti verlegt werden. (Stand: Juli 2022)

Weblinks 

 stolpersteine.eu, Demnigs Website

Einzelnachweise 

!Stolpersteine
Piacenza